

События 
 Недовольство в Нейстрии правлением Хильдерика. Между 10 сентября и 15 ноября — Хильдерик II убит в Шелле. Эброин бежал из монастыря. Новый майордом умер.
 675 — Король Нейстрии и Бургундии Теодорих III (вторично). Почти сразу низложен.
 675—680/3 — Майордом Нейстрии Эброин (2-й раз).
 675—676 — Король Нейстрии и Бургундии Хлодвиг III.
 Ок.675 — Присоединение Алжира к халифату (от Византии).

Родились 
 Косма Маюмский — византийский церковный поэт VIII века.
 Лев III Исавр — византийский император.
 Ли Чжаодао — китайский художник.
 Хуохинг — знатный франк алеманнского происхождения.

Скончались 
 Билихильда (жена Хильдерика II).
 Вульфхер (король Мерсии).
 Гектор (префект Прованса) — префект и патриций, правитель Прованса.
 Иоанн V (патриарх Константинопольский).
 Кенн Фаэлад — король Бреги и верховный король Ирландии.
 Леудезий — майордом Нейстрии.
 Саад ибн Абу Ваккас — сподвижник пророка Мухаммада.
 Хильдерик II — король франков.

См. также